Открытый чемпионат Швеции — профессиональный теннисный турнир, проводимый в июле в Бостаде (Швеция) на грунтовых кортах местного Båstad Tennis Stadium. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 600 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Женский турнир проводился в период с 1988 по 1990 и с 2009 по 2017 года, когда относился к международной серии WTA с призовым фондом в 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 

Мужской турнир Открытого чемпионата Швеции по теннису проходит ежегодно начиная с 1948 года. В 1990 году он был включён в сетку ATP-тура как турнир базовой категории ATP World.

С 2002 года Открытый чемпионат Швеции семь раз подряд признавался лучшим турниром года в категории ATP International / ATP 250 по итогам голосования самих теннисистов.

Женский турнир в Бостаде проходил ежегодно до 1990 года. В 1988—1990 годах он относился к турнирам V категории WTA-тура. В 2009 году чемпионат был возобновлён, после того как сюда был перенесён из Стокгольма небольшой турнир летней серии. Модифицированный турнир вновь получил лицензию базовой серии тура ассоциации и проводился до 2017 года, после чего было сообщено о переносе соревнования в Москву.

Победители и финалисты
Самым титулованным участником мужских одиночных соревнований является швед Магнус Густафссон, четырежды проводивший турнирную неделю без единого поражения. По три титула на счету ещё шестерых теннисистов, причём южноафриканец Эрик Старджесс выиграл три дебютных соревнования в рамках шведского приза в 1948-50 годах. В женском одиночном разряде список чемпионок более разнообразен и целой группе теннисисток удалось дважды праздновать общую победу на местных кортах. В мужских парах проведение турнира пришлось на продолжительную карьеру одного из лучших игроков в истории как местного, так и мирового тенниса Йонаса Бьоркмана, который регулярно выступал перед бостадской публикой и выиграл здесь сразу семь титулов. В женских парах самой титулованной участницей турнира являются аргентинка Мерседес Пас, перед закрытием приза в 1990 году становившаяся сильнейшей три розыгрыша подряд, и Тина Шойер-Ларсен, два из трёх своих титулов завоевавшая с Пас.

Финалы турнира в «открытую эру»

Одиночный разряд

Парный разряд

Интересные факты 
 Мануэль Сантана в финальном матче 1966 года не реализовал 4 матч-бола, в итоге проиграв Александру Метревели. В 1971 году в полуфинальной игре с датчанином Яном Лесклю он не реализовал десять матч-болов и также в итоге проиграл
 В 1997 году Магнус Норман во втором круге одиночного турнира проигрывал в решающем сете 5-0 по геймам румыну Адриану Войне, но сумел выиграть не только матч, но и весь турнир

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мужского турнира
 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Победительницы женского одиночного турнира Открытого чемпионата Швеции